Otto Dingeldein ist der Name folgender Personen:

* Otto Dingeldein (Philologe) (1861–1951), deutscher Philologe
 Otto Dingeldein (Admiral) (1915–1981), deutscher Flottillenadmiral